Mit Stand 2018 gibt es 74 Metropolregionen in Brasilien, die durch Bundes- oder staatliches Gesetz festgelegt werden und sich über alle Großregionen und Bundesstaaten verteilen. Die Schaffung einer Metropolregion hat nicht allein rein statistische Zwecke, ihr Hauptzweck ist ein Managementsystem für öffentliche Aufgaben der gemeinsamen Interessen der abgedeckten Gemeinden (hier ). Diese Ballungsräume haben keine Rechtspersönlichkeit, auch können die Bürger keine Vertreter in die Metropolverwaltungen wählen.

Während Metropolregionen in jeweils einem Bundesstaat liegen, gibt es zusätzlich für bundesstaatsübergreifende Ballungsräume 12 RIDEs oder Região integrada de desenvolvimento econômico (deutsch: Integrationsregion für wirtschaftliche Entwicklung), die durch Sondergesetzgebung des Bundes geschaffen werden.

Entwicklung 

Im Jahr 2000 gab es 25 Metropolregionen, bei der Volkszählung 2010 des Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) wurden 36 Metropolregionen erfasst, seit dem letzten offiziellen Zensus hat sich die Zahl um weitere 32 Metropolregionen erhöht. Für die Einwohnerzahlen werden jährlich Schätzungen vorgelegt.

2016 kam als dritte RM in Ceará die Metropolregion Sobral hinzu.

Metropolregionen 2016

Metropolregionen nach der Volkszählung 2010 

Liste der 36 Metropolregionen und der drei RIDEs (Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico), geordnet nach Einwohnerzahl gemäß den Ergebnissen der Volkszählung 2010. Drei der Metropolregionen sind bundesstaatsübergreifend.

Weblinks 

 IBGE: Sinopse do Censo Demográfico 2010. Regiões Metropolitanas. Format: Microsoft Excel-Dokument, Zip-Dateien über FTP-Server des IBGE

Einzelnachweise 

Geographie (Brasilien)
 
Metropolregion Brasilien